Der Kanton Grandvilliers ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beauvais, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Grandvilliers. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Martine Borgoo und Gérard Decorde.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 100 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Grandvilliers aus den 23 Gemeinden Beaudéduit, Briot, Brombos, Cempuis, Daméraucourt, Dargies, Élencourt, Feuquières, Grandvilliers, Grez, Halloy, Le Hamel, Hautbos, Lavacquerie, Laverrière, Le Mesnil-Conteville, Offoy, Saint-Maur, Saint-Thibault, Sarcus, Sarnois, Sommereux und Thieuloy-Saint-Antoine. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 163,71 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Boutavent und Formerie → Formerie

Bevölkerungsentwicklung 

Grandvilliers